Сім () — корейське прізвище.
 Сім Гвон Хо — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Сім Ин Джон — південнокорейська бадмінтоністка.
 Сім Ин Кьон — південнокорейська акторка.
 Сім Сан Мін — південнокорейський футболіст.
 Сім Сок Хі — південнокорейська ковзанярка.
 Сім Чхан Мін — піденнокорейський співак, композитор, модель та актор. Учасник гурту TVXQ.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища